Schönenberg steht für:

 Schönenberg (Antarktika), Berg im Viktorialand, Antarktika
 Schönenberg, Berg bei Ellwangen (Jagst), Baden-Württemberg, siehe Schönenbergkirche
 Ruine Schönenberg in Bergdietikon, Schweiz

Schönenberg ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Schönenberg (Schwarzwald), Gemeinde im Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Schönenberg (Ötisheim), Ortsteil von Ötisheim, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Schönenberg, Exklave von Reichenau, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg, siehe Reichenau (Landkreis Konstanz) #Schönenberg
 Schönenberg (Untermünkheim),  Weiler von Untermünkheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schönenberg (Jettingen-Scheppach), Ortsteil von Jettingen-Scheppach, Landkreis Günzburg, Bayern
 Schönenberg (Gummersbach), Ortsteil von Gummersbach, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Schönenberg (Lohmar), Ortsteil von Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Schönenberg (Nieheim), Ortsteil von Nieheim, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Schönenberg (Ruppichteroth), Ortsteil von Ruppichteroth, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Schönenberg (Schönenberg-Kübelberg), Ortsteil von Schönenberg-Kübelberg, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz

in Frankreich:
 Schönenberg, deutscher Name von Belmont (Bas-Rhin), Gemeinde Belmont im Unterelsass

in Polen:
 Schönenberg, deutscher Name von Bylica (Postomino), Woiwodschaft Westpommern

in der Schweiz:
 Kradolf-Schönenberg, Gemeinde im Kanton Thurgau
 Schönenberg an der Thur, Dorf in Kradolf-Schönenberg, Kanton Thurgau
 Schönenberg ZH, Dorf in der Gemeinde Wädenswil, Kanton Zürich

Schönenberg ist der Familienname oder Beiname folgender Personen:
 Detlef Schönenberg (* 1944), deutscher Musiker und Autor
 Dietrich von Schönenberg (um 1480–1542), deutscher Adliger
 Georg von Schönenberg (1530–1595), deutscher Geistlicher, Bischof von Worms
 Hinrich Schönenberg († um 1445), deutscher Brauer und Politiker, Bürgermeister von Lübeck
 Jakob Villinger von Schönenberg (1480–1529), deutscher Adliger, Schatzmeister von Maximilian I.
 Johann VII. von Schönenberg (1525–1599), deutscher Adliger, Erzbischof und Kurfürst von Trier
 Tobias Schönenberg (* 1986), deutscher Schauspieler und Model

Siehe auch:
 Schönberg
 Schöneberg
 Schoenenberg
 Schönenberger